Спи́сок дикоро́слих кори́сних росли́н Украї́ни складений на основі довідника «Дикорослі корисні рослини України» 1983 року видання.

До списку входять лікарські, харчові, ефіроолійні, дубильні та інші рослини, найпоширеніші у природній флорі України, або ті, що широко застосовуються у культурі.

Українські та латинські назви рослин приведені згідно з назвами у довіднику. Інші синонімічні назви рослин дивіться у відповідних статтях.

Джерела 
 В. И. Чопик, Л. Г. Дудченко, А. Н. Краснова; «Дикорастущие полезные растения Украины» Справочник; Киев, Наукова думка, 1983.

Посилання 
 Довідник назв судинних рослин України (Directory names of plants of Ukraine)
  Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. А. М. Гродзінський. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1990. — 544 с.:ISBN 5-88500-006-9

Списки рослин України
Списки рослин
Таксономічні списки (види)